Justitiekanslern kan avse:

* Justitiekanslern (Finland) – den högste laglighetsövervakaren i Finland
 Justitiekanslern (Sverige) – en myndighet som har till syfte att kontrollera att andra myndigheter efterlever Sveriges lagar 
 Justitiekanslern i Estland, se Õiguskantsler